Архестрат — афінський полководець, командувач під час облоги Потідеї у 432 році до н. е.
 Архестрат — афінський підприємець V ст. до н. е.
 Архестрат — давньогрецький поет IV ст. до н. е.
 Архестрат — давньогрецький музичний теоретик III ст. до н. е.